

Sigle 
 Guided by Voices – gruppo musicale indie rock statunitense
 Gross Book Value - importo di un credito bancario in sofferenza o deteriorato

Codici 
 GBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gibb River (Australia)
 gbv – codice ISO 639-3 della lingua gbanu